Прионусы () — род жесткокрылых семейства усачей.

Описание 
Усики пиловидные. Тело коренастое, сравнительно толстое. Переднеспинка гладкая, лишена волосяных пятен, боковые края посередине и передние углы несут крупный оттянутый шипик; задние углы выступающие, иногда шиповидно оттянутые.

Подроды и виды 
Большинство подродов в настоящее время рассматриваются как самостоятельные роды.
Некоторые виды рода:

См. также 
 Prionus besikanus

Примечания 

Прионины
Роды жесткокрылых